

Osoby 
 Jonas Furrer
 Otto Furrer

Inne 
 Karabin maszynowy Furrer M25